Folgende Künstler sind Preisträger des Schweizer Manor Kunstpreises:

Manor Kunstpreis
!Manor Kunstpreis
Kultur (Kanton Schaffhausen)